Floraplein (Eindhoven)
Floraplein (Haarlem)